Underground Army è un album del 1998 della band Oi! The Casualties.

Tracce

Formazione
 Jorge contreas Herrera - voce 
 Jake Pass Kleatis - chitarra 
 Jon - basso
 Meggers Eggers - batteria

Collegamenti esterni